Memory steht für:
 Memory (Spiel), ein Gesellschaftsspiel der Marke Ravensburger
 Umgangssprachlich andere Spiele mit dem gleichen Spielprinzip, siehe Pairs
 Memory (Lied), ein Song aus dem Musical Cats
 Memory (Kurzgeschichte), eine Kurzgeschichte von Stephen King
 Memory (Film), US-amerikanischer Film von Martin Campbell aus dem Jahr 2022
 Originaltitel von Memory – Wenn Gedanken töten, US-amerikanisch-kanadischer Thriller aus dem Jahr 2006
 Memory Alpha, Online-Wissensdatenbank zu Star-Trek
 Polizeiruf 110: Memory, deutscher TV-Krimi (2001)
 Thara Memory (1948–2017), US-amerikanischer Jazzmusiker und Musikpadagoge
 Bezeichnung für Datenspeicher

Siehe auch:

 Memories
 Memory-Effekt
 Memoire
 Memoiren